Jan Antolec (ur. 3 maja 1990 w Nowym Targu) − polski biegacz narciarski, zawodnik klubu KS AZS AWF Katowice

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jan Antolec pojawił się 20 grudnia 2006 roku podczas zawodów Alpen Cup w Hochfilzen na dystansie 10 km stylem dowolnym, gdzie zajął 150. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 stycznia 2013 roku, podczas zawodów w Libercu, podczas rozgrywania sprintów drużynowym stylem klasycznym. Sztafeta Polska II w składzie: Jan Antolec i Paweł Klisz, gdzie zajęli 25. miejsce na 28 startujących sztafet. Indywidualnie w Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada w fińskiej Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym sklasyfikowany został na 87. miejscu.

Jego brat Kacper również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Antolec nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Slavic Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na stronie PKOL

Przypisy 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Biegacze narciarscy LKS Poroniec Poronin
Ludzie urodzeni w Nowym Targu
Urodzeni w 1990